L'épreuve par équipes nationales mixtes (Team Event) en forme de slaloms parallèles des Championnats du monde de ski alpin 2019 a lieu le 12 février L'équipe de Suisse, championne olympique en titre, remporte son premier titre mondial dans cette épreuve, notamment grâce à Wendy Holdener et Ramon Zenhäusern qui remportent tous leurs duels, Zenhäusern signant les trois meilleurs temps sur le parcours, pour finalement offrir le titre à la Suisse en battant Marco Schwarz de 54/100e de seconde dans le dernier duel de la finale, permettant à son équipe de s'imposer à deux victoires partout avec une avance de 77/100e sur l'Autriche. L'Italie et ses jeunes coureurs remportent le bronze sur la disqualification de Linus Strasser face à Alex Vinatzer alors que l'Allemagne l'avait emporté au temps, ce qui débouche sur une victoire italienne 3-1. La France, tenante du titre, est éliminée en quart de finale par l'Allemagne

Tableau et résultats 

 = vainqueur au temps

Références 

Championnats du monde de ski alpin 2019